SBW steht für:
 SB-Warenhaus, Selbstbedienungs-Kaufhaus, Hypermarkt 
 Schnellbergungswagen, siehe Vorauseinsatzfahrzeuge

Abkürzung